Mijares peut désigner :

Patronymes 
 Abraham Mijares-Urrutia : herpétologiste vénézuélien ;
 Augusto Mijares (1897-1979) : écrivain et historien vénézuélien ;
 Cristian Mijares (1981) : boxeur mexicain ;
 José Mijares (1984) : joueur de baseball vénézuélien ;

Toponymes

Mijares, une commune de la province d'Ávila ;
 Alto Mijares, une comarque de la province de Castellón ;

Augusto Mijares : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État d'Aragua.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme